Highwaymen - I banditi della strada (Highwaymen) – film del 2003 diretto da Robert Harmon
 Highwaymen - L'ultima imboscata (The Highwaymen) – film del 2019 diretto da  John Lee Hancock 
 The Highwaymen – supergruppo country